Existuje více nositelů příjmení Daniels:

 Gene Daniels – americký fotograf
 George Daniels (1926–2011) – britský hodinář a vynálezce
 Charles Daniels (1885–1973) – americký plavec
 Charlie Daniels (1936–2020) – americký zpěvák
 Jeff Daniels (* 1954) – americký herec
 Paul Daniels (1938–2016) – anglický iluzionista
 Phil Daniels (* 1958) – anglický herec